Districtul Washington sau Districtul civil Washington (conform originalului, Washington Township) se poate referi la treisprezece districte civile din statul  al Statelor Unite ale Americii.

Statul Arkansas - Washington Township (13)

Comitate A - G (6) 

 Districtul Washington, comitatul Benton, statul  (conform WA Tw AD-AR);
 Districtul Washington, comitatul Boone, statul Arkansas (conform WA Tw BN-AR); 
 Districtul Washington, comitatul Bradley, statul Arkansas (conform WA Tw BL-AR); 
 Districtul Washington, comitatul Boone, statul Arkansas (conform WA Tw CN-AR); 
 Districtul Washington, comitatul Fulton, statul Arkansas (conform WA Tw FT-AR); 
 Districtul Washington, comitatul Grant, statul Arkansas (conform WA Tw GT-AR);

Comitate I - Z (7) 

 Districtul Washington, comitatul Independence, statul Arkansas (conform WA Tw IP-AR); 
 Districtul Washington, comitatul Jefferson, statul Arkansas (conform WA Tw JF-AR); 
 Districtul Washington, comitatul Ouachita, statul Arkansas (conform WA Tw OT-AR); 
 Districtul Washington, comitatul Sevier, statul Arkansas (conform WA Tw SV-AR); 
 Districtul Washington, comitatul Sharp, statul Arkansas (conform WA Tw SP-AR); 
 Districtul Washington, comitatul Stone, statul Arkansas (conform WA Tw SN-AR); 
 Districtul Washington, comitatul Van Buren, statul  (conform WA Tw VB-AR);

Vezi și 

 Washington (dezambiguizare)
 Comitatul Washington (dezambiguizare)
 Districtul Washington (dezambiguizare)
 Districtul Washington, Arkansas (dezambiguizare) (13)
 Districtul Washington, Illinois (dezambiguizare) (03)
 Districtul Washington, Indiana (dezambiguizare) (46)
 Districtul Washington, Iowa (dezambiguizare) (49)
 Districtul Washington, Kansas (dezambiguizare) (14)
 Districtul Washington, Michigan (dezambiguizare) (03
 Districtul Washington, Missouri (dezambiguizare) (28)
 Districtul Washington, comitatul Knox, statul  (aici, WA Twp KX - ME)
 Districtul Washington, comitatul Le Sueur, statul  (aici, WA Twp KX - MN)
 Districtul Washington, comitatul Beaufort, statul  (aici, WA Twp BF - NC)
 Districtul Washington, comitatul Guilford, statul  (aici, WA Twp GF - NC)
 Districtul Washington, comitatul Grand Forks, statul  (aici, WA Twp KX - ND)
 Districtul Washington, Nebraska (dezambiguizare) (06)
 Districtul Washington, New Jersey (dezambiguizare) (07
 Districtul Washington, Ohio (dezambiguizare) (44)
 Districtul Washington, Oklahoma (dezambiguizare) (03)
 Districtul Washington, Pennsylvania (dezambiguizare) (22
 Districtul Washington, Dakota de Sud (dezambiguizare) (08)

 Township (Statele Unite ale Americii)''

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii
Pagini de dezambiguizare ale districtelor statului Arkansas